Хэппи Энд:

 Хэппи-энд — англицизм.
 «Хэппи Энд» — приднестровский футбольный клуб.